Casa Branca kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Casa Branca (ort), São Paulo, 
 Casa Branca (kommun), São Paulo,

Marocko 

 Casablanca, Grand Casablanca,

Portugal 

 Casa Branca (freguesia), Portalegre, Sousel, 

Robotskapade Brasilienförgreningar
Robotskapade Marockoförgreningar
Robotskapade Portugalförgreningar